Euagrios ist der Name folgender Personen: 

 Euagrios von Konstantinopel († 380), Erzbischof von Konstantinopel (370)
 Euagrios von Antiochia († 392/393), Bischof von Antiochia am Orontes
 Euagrios Pontikos (345–399), Mönch, Theologe und Autor 
 Euagrios Scholastikos (536/537–um 600), Kirchenhistoriker